Honolulu (br: Honolulu) é um filme musical estadunidense de 1939 dirigido por Edward Buzzell. É o último trabalho juntos do casal de atores George Burns e Gracie Allen.

Sinopse
Brooks, uma estrela de cinema quer passar suas férias sem ser incomodado pelos fãs. Quando o havaiano George Smith é confundido pelo astro, eles resolvem trocar de lugar. George então assume os compromissos do ator enquanto ele curte o Havaí, onde conhece a bela dançarina Dorothy.

Elenco
Eleanor Powell ...  Miss Dorothy 'Dot' March
Robert Young ...  Brooks Mason&George Smith&David in the movie
George Burns ...  Joe Duffy
Gracie Allen ...  Millicent 'Millie' De Grasse
Rita Johnson ...  Cecelia Grayson

Filmes dos Estados Unidos de 1939
Filmes musicais dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes dirigidos por Edward Buzzell